Wickliffe (Ohio)
Wickliffe (Kentucky)
Wickliffe (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos